Oaidă este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Nicolae Oaidă (n. 1933), fotbalist român
 Mircea Oaidă (n. 1969), atlet român
 Răzvan Oaidă (n. 1998), fotbalist român

Nume de familie românești